Le patronyme Sartori provient d'un art et métier : les sartori furent des couturiers et tailleurs dans l'Italie du Moyen Âge. À Venise, ils s'établirent comme scuola.
Ils se divisèrent en trois colonnelli :
 les sartori da veste : tailleurs de vestes
 les sartori da calze : confectionneurs de chaussettes à l'anglaise
 les sartori da ziponi ou giuponeri : confectionneurs de vestes en coton (ziponi), gilets, draps de lit, barèges, zendadi, soutanes et vêtements rembourrés
voir aussi : Rio dei Sartori

Patronyme 

 Alessio Sartori (né en 1976), rameur d'aviron italien ;
 Amalia Sartori (née en 1947), femme politique italienne ;
 Amleto Sartori (1915-1962), sculpteur italien ;
 Bernardo Sartori (1897-1983), religieux italien ;
 Éric Sartori (né en 1957), chercheur français ;
 Francesco Sartori (né en 1957), compositeur italien ;
 Giovanni Sartori (1924-2017), politologue italien ;
 Guendalina Sartori (née en 1988), archère italienne ;
 Mirco Sartori (né en 1996), coureur cycliste italien ;
 Nicola Sartori (né en 1976), rameur d'aviron italien ;

Toponyme 
 Rio dei Sartori à Venise (Italie)

Homonymie de patronyme italien